John B. Root, pseudônimo de Jean Guilloré (nasceu em 1958), diretor de filmes pornôs.

Ligações externas 

Root, John B.